El Grand Prix de Stuttgart 2016, oficialment conegut com a Porsche Tennis Grand Prix 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 39a edició del torneig i es va celebrar entre el 16 i el 24 d'abril de 2016 al Porsche Arena de Stuttgart, Alemanya.

La tennista local Angelique Kerber va reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior guanyant el segon títol de l'any.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016